La hermana San Sulpicio (novel·la), escrita per Armando Palacio Valdés
 La hermana San Sulpicio (pel·lícula de 1927), dirigida per Florián Rey i protagonitzada per Imperio Argentina i Guillermo Figueras
 La hermana San Sulpicio (pel·lícula de 1934), dirigida per Florián Rey i protagonitzada per Imperio Argentina i Miguel Ligero Rodríguez
 La hermana San Sulpicio (pel·lícula de 1952), dirigida per Luis Lucia i protagonitzada per Carmen Sevilla
 La novicia rebelde, pel·lícula de 1971 dirigida per Luis Lucia i protagonitzada per Rocío Dúrcal